6. Mistrzostwa Europy w Futsalu odbyły się na Węgrzech: w Budapeszcie (Papp László Budapest Sportaréna) i Debreczynie (Főnix Csarnok), w dniach 19-30 stycznia 2010. W turnieju finałowym (przesuniętym z listopada 2009) po raz pierwszy wzięło udział 12 drużyn narodowych (zamiast dotychczasowych ośmiu).

Hale

Uczestnicy

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
MISTRZ EUROPY 2010

HISZPANIA PIĄTY TYTUŁ

Klasyfikacja końcowa

Strzelcy 

 Bramki samobójcze

Linki zewnętrzne 
 UEFA.com

2010 w piłce nożnej
2010
Piłka nożna na Węgrzech
Sport w Budapeszcie
Sport w Debreczynie
2010 na Węgrzech